Диале́кты фриу́льского языка́ (, ) — территориальные разновидности фриульского языка. Выделяют три основных диалектных региона: карнийский, западнофриульский и центрально-восточный фриульский.

Для фриульских диалектов характерны различия на всех уровнях языка, прежде всего в фонетике и морфологии, существенны также и лексические различия.

В формировании языковой нормы и литературно-языковых процессах важнейшую роль играют диалекты центрально-восточного ареала (прежде всего, диалект города Удине).

Общие сведения 
Среди фриульских диалектов наиболее распространёнными по числу носителей являются центрально-восточные диалекты. Койне города Удине, сложившееся в центрально-восточном ареале — ведущая языковая форма, на основе которой идёт процесс формирования единого литературного языка фриулов. Койне Удине (центральное койне) используется на территории Фриули в средствах массовой информации и школьном обучении. Литературное творчество отмечается не только на престижных центральном и горицианском койне, но и на вариантах фриульского языка других регионов. Западнофриульские диалекты являются наиболее инновационными и наиболее подверженными влиянию венетского языка. Карнийские диалекты наиболее архаичны, они отличаются относительной устойчивостью и менее подвержены вытеснению итальянским литературным языком, фриульской региональной разновидностью итальянского языка и венетским языком
Диалекты и отдельные говоры фриульского языка могут иметь довольно существенные различия, но в большинстве случаев эти различия не затрудняют взаимопонимаемость между носителями диалектов из разных регионов. Для современной языковой ситуации Фриули характерны процессы сближения диалектов, их наиболее специфические черты в речи среднего и молодого поколения фриулов, как правило, утрачиваются.

Ареал центрально-восточных фриульских диалектов размещается к югу от Карнийских и Юлийских Альп и к востоку от среднего и нижнего течения реки Тальяменто в центральных и юго-восточных частях территории Фриули. Западнофриульский ареал занимает западную часть территории Фриули к югу от Карнийских Альп и к западу от среднего и нижнего течения реки Тальяменто. Ареал карнийских диалектов размещается горных районах Карнийских Альп. Область распространения западнофриульских диалектов находится в пределах провинции Порденоне, область распространения центрально-восточных и карнийских диалектов — в провинции Удине области Фриули — Венеция-Джулия. Кроме того, часть ареала западнофриульских диалектов размещена в ряде районов провинции Венеция области Венеция, а часть центрально-восточных диалектов занимает территорию провинции Гориция области Фриули — Венеция-Джулия.

Языковая ситуация во Фриули характеризуется различными видами двуязычия, прежде всего, фриульско-итальянским и фриульско-венетским. Венецианский диалект венетского языка в так называемой  распространён среди жителей крупных населённых пунктов Фриули. Кроме того, венетский язык распространён также в западных, южных и юго-восточных периферийных районах Фриули, для населения которых характерны переключение кодов и интерференция фриульских говоров с говорами венетского языка.

Классификация 
Согласно классификациям Дж. Франческато и Дж. Фрау, в ареале фриульского языка выделяют следующие диалекты и говоры:
 карнийские диалекты:
 общий карнийский:
 общие карнийские говоры;
 говоры Тольмеццо;
 говоры долины ;
 говоры долины реки ;
 гортанский, или северо-западный карнийский;
 нижнегортанские говоры;
 верхнегортанские говоры;
 форнезский, или юго-западный карнийский;
 западнофриульские диалекты:
 общий западнофриульский:
 общие западнофриульские говоры;
 говоры верхней части долины ;
 диалект области к северо-западу от реки Тальяменто в её нижнем течении;
 азино — диалект долины ;
 трамонтино — диалект долины ;
 эртано — говор селения Эрто;
 переходные фриульско-венетские говоры;
 центрально-восточные фриульские диалекты:
 центральнофриульский:
 общие центральнофриульские говоры;
 говоры среднего течения реки Тальяменто;
 восточно-предальпийские говоры;
 говоры коллинаре чентрале;
 говоры города Удине и его окрестностей;
 говоры города Чивидали и его окрестностей;
 центрально-южные говоры;
 горицианский;
 юго-восточный — в нижнем течении реки Тальяменто.

До XIX века говоры фриульского типа были распространены в городах Триест и Муджа и в их окрестностях —  и . Данные говоры были вытеснены  венетского языка: говор тергестино — в начале XIX века, говор мульизано — во второй половине XIX века. Кроме того, в прошлом к фриульскому ареалу относились италороманские говоры Истрии.

Существуют и другие варианты диалектного членения фриульского языка.
При самом общем делении фриульского языкового ареала выделяют две диалектные группы: западную и центрально-восточную, распространённые соответственно к западу и востоку от среднего и нижнего течения реки Тальяменто. В этом случае говоры Карнии включаются в центрально-восточный диалектный ареал.

Диалектные различия 
Дифференциация фриульских диалектов основывается на таких фонетических признаках, как:
 различия в рефлексах латинских CA, GA, -S и сочетаний согласных с L;
 дифтонгизация (и в некоторых случаях — последующая повторная монофтонгизация) гласных ẹ, ę, ọ, ǫ под ударением;
 различия в качестве конечной опорной гласной (-e или -i) и в континуантах конечной -A.
Среди морфологических явлений, характеризующих фриульские диалекты, выделяют:
 различия в формах определённого артикля;
 различия во флексиях существительных женского рода в форме множественного числа: -as, -es, -is, -e, -i;
 различия в окончаниях глаголов настоящего времени в формах 1-го лица единственного числа (-o, -i) иb 1-го лица множественного числа (-in, -ẹn, -án, -ǫ́n).
Среди лексических различий отмечается, в частности, распространение таких форм глагола со значением «идти», как la: (в центрально-восточных фриульских диалектах) и zi:, ği: (в западнофриульских диалектах).

Примечания 
Комментарии

Источники

Фриульский язык